Вознесение Марии — картина итальянского художника Гверчино из собрания Государственного Эрмитажа.
 Вознесение Марии — картина фламандского художника Питера Пауля Рубенса из собора Антверпенской Богоматери.